Biloxi Blues puede referirse a:

Biloxi Blues, obra de teatro de Neil Simon.
Biloxi Blues, película estadounidense de 1988, basada en la anterior.